Etiopia a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 1956 de la Melbourne și de atunci a trimis o delegația la toate edițiile de vară, cu excepția edițiilor din 1976, 1984 și 1988. Codul CIO este ETH.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Etiopia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Etiopiei  pe Sports Reference